Athos se poate referi la:
  Athos, unul din giganții din mitologia greacă
  Athos, personaj fictiv din romanul Cei trei mușchetari de Alexandre Dumas
 Athos (album), un album din 1994 al lui Stephan Micus

 Muntele Athos
 Athosul Românesc, Bisericile rupestre din Munții Buzăului 
 Athos-Aspis, o comună în departamentul Pyrénées-Atlantiques din sud-vestul Franței